Santaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Santaluoto (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Santaluoto (ö i Satakunta), Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar